Heinrich Francke ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Francke (Pädagoge) (1792–1844), deutscher Theologe, Pädagoge und Historiker 
 Heinrich Friedrich Francke (Pseudonym J. H. Rausse; 1805–1848), deutscher Heilpraktiker
 Heinrich Gottlieb Francke (1705–1781), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Heinrich Franke